Autenried steht für:

 Autenried (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Autenried (Ichenhausen), Ortsteil der Stadt Ichenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Schloss Autenried in Ichenhausen

Siehe auch:
 Auteried
 Autenrieth
 Authenrieth